Дмитрий Анатольевич Хубезов (родился 20 декабря 1971, Рязань, Рязанская область, РСФСР, СССР) — российский политический деятель, депутат Государственной думы и глава комитета по охране здоровья с 2021 года. Член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия».

Биография 
Дмитрий Анатольевич Хубезов родился 20 декабря 1971 года в Рязани. Окончил в 1995 году Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело», в 2003 году — Академию права и управления Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «Юриспруденция». Доктор медицинских наук. Работал врачом-колопроктологом в Рязанской ОКБ (1996—2002), заведующим колопроктологическим отделением в той же больнице (2002—2017), главным врачом Областной клинической больницы в 2017—2020. Параллельно преподавал в РязГМУ, где в 2013 году стал профессором кафедры хирургии и общеврачебной подготовки с курсом эндохирургии. Был заведующим этой кафедрой, позже — заведующим кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии.

В 2020—2021 годах Хубезов был депутатом и первым заместителем спикера Рязанской областной Думы. 19 сентября 2021 года избран депутатом Государственной Думы VIII созыва, возглавил комитет по охране здоровья.

Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.
Награждён Орденом Мужества закрытым указом Президента Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Личная страница Хубезова Дмитрия Анатольевича

Председатели комитетов Государственной думы Российской Федерации
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Члены «Единой России»
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине